Marek Emiliusz Lepidus (ok. 230 p.n.e.-152 p.n.e.) – konsul w roku 187 p.n.e.
 Marek Emiliusz Lepidus Porcina – konsul w roku 137 p.n.e.
 Marek Emiliusz Lepidus (zm. 77 p.n.e.) – konsul w roku 78 p.n.e.
 Marek Emiliusz Lepidus (89 p.n.e.-13 p.n.e.) – triumwir (II triumwirat)
 Marek Emiliusz Lepidus (zm. 33) – konsul w roku 6
 Marek Emiliusz Lepidus (zm. 39) – szwagier cesarza Kaliguli